Трофей Футбольной лиги 2010/11 — 27-й розыгрыш турнира под названием «Трофей Футбольной лиги». Турнир также известен как Johnstone’s Paint Trophy, в честь главного спонсора турнира. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 48 команд из Первой и Второй Футбольных лиг, третьего и четвертого уровней английского футбола.

Существующий на данный момент формат соревнований довольно специфичен. Согласно ему, перед стартом турнира все участвующие команды по географическому принципу разбиваются на 4 группы по 12 команд в каждой: северо-западная, северо-восточная, юго-западная и юго-восточная. Особенность состоит в том, что разбитие участников на группы является исключительно условным и отличается от традиционного распределения команд по группам, как, например, в Лиге чемпионов или на Чемпионате Мира. На самом деле турнир проводится по классической олимпийской системе с незначительными изменениями, а распределение на условные группы используется для того, чтобы, во-первых, снизить транспортные расходы клубов, которые вплоть до полуфинала играют с командами исключительно из своей группы, то есть из своего региона, а во-вторых, чтобы финал турнира всегда разыгрывался между «северной» и «южной» командами на «Уэмбли». Первый раунд прошёл 30 августа 2010 года.

Первый раунд 
Жеребьевка первого раунда конкурса состоялась 14 августа 2010 года.
По результатам жребьёвки определились 16 команд (по 4 из каждой условной группе), напрямую получающих путевки во второй раунд. Среди оставшихся 32-х команд проводятся 16 матчей. Таким образом, в общей сложности во второй раунд проходят 32 команды.

Северная секция 

{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!#
!Домашняя команда
!Счёт
!Выездная команда
!Посещаемость
|-
!colspan=5|Северо-Запад
|-
| 1 ||Маклсфилд Таун||1:0|| Моркам ||720
|-
| 2 || Олдем Атлетик ||0:1||Шрусбери Таун||2,703
|-
| 3 ||Порт Вейл||2:1|| Рочдейл ||2,442
|-
| 4 ||Транмир Роверс||1:1||Аккрингтон Стэнли ||2,020
|-
!colspan="5"| Аккрингтон Стэнли выиграл 5-3 по пенальти, но позже снялся с турнира
|-
!colspan=5|Северо-Восток
|-
| 5 || Хартлпул Юнайтед ||4:0|| Нортгемптон Таун ||1,359
|-
| 6 ||Ротерем Юнайтед||1:0|| Линкольн Сити ||1,677
|-
| 7 ||Шеффилд Уэнсдей||2:1|| Ноттс Каунти ||10,551
|-
| 8 || Уолсолл ||1:2||Честерфилд||1,793
|}

 Южная секция 

Новые клубыСеверная секцияБрэдфорд Сити, Бертон Альбион, Бери, Карлайл Юнайтед, Кру Александра, Хаддерсфилд Таун, Питерборо Юнайтед, Стокпорт Каунти.Южная секция'''
Барнет, Бристоль Роверс, Челтнем Таун, Колчестер Юнайтед, Херефорд Юнайтед, Милтон Кинс Донс, Плимут Аргайл, Уиком Уондерерс.

Второй раунд 
Жребьёвка Второго раунда состоялась 4 сентября 2010 года, матчи прошли 4 октября 2010 года. 32 команды провели 16 матчей. В следующий раунд прошли 16 победителей. После второго раунда в турнире остались по 4 лучших команд из каждой условной группы. Далее они вновь по географическому принципу объединяются в две группы: «северную» и «южную». В оставшихся двух раундах между собой встретились только команды из одной условной группы.

Северная секция

Южная секция

Региональные четвертьфиналы 
Жеребьевка Региональных четвертьфиналов состоялись 9 октября 2010 года, матчи прошли 8 ноября 2010 года. 16 команд провели 8 матчей. В следующий раунд прошли 8 победителей (по 4 от каждой условной группы).

Северная секция

Южная секция

Региональные полуфиналы 
Жеребьевка Региональных полуфиналов состоялись 13 ноября 2010 года, матчи прошли 29 ноября 2010 года. Из-за снега только один матч был сыгран в течение недели. Один матч 14 декабря 2010 года транслировался в прямом эфире. 8 команд провели 4 матча. В следующий раунд прошли 4 победителя.

Северная секция

Южная секция

Региональные финалы 
4 участника в двух матчах определяют лучшую «северную» и «южную» команды.

Северная секция

Южная секция

Финал 

2 участника в финале определяют лучшую команду из «северной» и «южной» секций.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Трофей Футбольной лиги
Трофей ФЛ